Куруса — топоним:

Бразилия 
 Куруса (Бразилия) — муниципалитет, входит в штат Пара.

Россия 
 Куруса (приток Кодины) — река.
 Куруса (приток Порсы) — река.